Новоалексеевский поселковый совет () — входит в состав
Генического района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Новоалексеевка.

История 
 1938 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Новоалексеевка

Примечания